Marie Bonaparte peut faire référence à différentes personnalités de la famille de l'empereur Napoléon  :

Nom simple 
 Marie Bonaparte (1882-1962), princesse Bonaparte puis, par son mariage, princesse de Grèce et de Danemark
 Marie Bonaparte (1870-1947), princesse Bonaparte puis, par son mariage,  Gotti

Nom composé 
 Marie-Lætitia Bonaparte-Wyse (1831-1902), par son premier mariage comtesse de Solms ;
 Marie-Lætitia Bonaparte (1866-1926), princesse française puis, par son mariage, duchesse d'Aoste ;

Voir aussi 
 Marie-Félix Blanc (1859-1882), princesse Roland Bonaparte

Homonymie dynastique